West (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Delonte West (1983, Washington DC), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Franz West (Viena, 1947 - 2012), artista austríac
 Kanye West (Atlanta, 1977), raper, cantant i productor musical estatunidenc 
 Mae West (Brooklyn, 1893 – Los Angeles, 1980), sex-símbol i actriu estatunidenca 
 Patrick West (Londres, 1974), escriptor establert al Regne Unit i a Irlanda